Burley (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Burley (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Burley (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland